Een verkeersweg:
 N708 (Frankrijk)
 N708 (Nederland), zie Provinciale weg 708

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing